Соревнования по стрельбе на летних Олимпийских играх 1964 года прошли в Токио с 15 по 17 октября. Участвовали 262 спортсмена из 51 страны, которые соревновались за 6 комплектов медалей.

Медали

Общий медальный зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Ссылки 
 Медалисты соревнований на сайте МОК 
 Результаты соревнований  

Соревнования на летних Олимпийских играх 1964
Стрелковый спорт в Японии